Smedstorpasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Smedstorpasjön (Skepperstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (7,05 ha)
Smedstorpasjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (11 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn